Hannonia može označavati:
 Hannonia (Plantae) Braun-Blanq. & Maire, biljni rod iz porodice Amaryllidaceae
 Hannonia (Animalia) Hoek, 1881, rod morskih pauka iz reda Pantopoda